Гвішиані Михайло Максимович (6 січня 1905, село Абастуман Тифліської губернії — вересень 1966, Тбілісі) — співробітник органів ОГПУ-НКВД-МГБ СРСР, генерал-лейтенант.
 6574 Ґвішиані (6574 Gvishiani) — астероїд головного поясу.